

Сушково — село, Новоржевський район, Псковська область
 Сушково — присілок, Шарканський район, Удмуртія